Сезон 1968/69 — 59-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 58-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. В ходе данного сезона «Аустрия» впервые приняла участие в розыгрыше Кубка Интертото.

По итогам сезона клуб в девятый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа A5 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1968/69
Чемпионат Австрии 1968/69 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1968/69 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1968 на сайте AustriaSoccer.at

1968/1969
Аустрия Вена